2-й Алабамский пехотный полк (2nd Alabama Infantry Regiment) - название трёх полков, в разное время сформированных в штате Алабама.

 2-й Алабамский пехотный полк (КША) - полк, сформированный в Алабаме для армии Конфедерации, сформирован в 1861 году и расформирован в 1862.
  - полк, сформированный в Теннесси для федеральной армии. Сформирован в 1863 году и в 1864 переименован в 110-й цветной пехотный полк. 
 2-й Алабамский пехотный полк (США) - полк армии США во время испано-американской войны. Сформирован в мае 1898 года и распущен в сентябре.